Das Wort separabel hat in der Mathematik und Physik verschiedene Bedeutungen:
 für separable Räume in der Topologie, siehe Separabler Raum
 für eine Verschärfung dieser Eigenschaft, die im Fall metrischer Räume mit ihr zusammenfällt und manchmal auch so genannt wird, siehe zweites Abzählbarkeitsaxiom
 für separable Körpererweiterungen und Polynome, siehe Separable Körpererweiterung
 für separable Zustände, siehe Separabilität (Quantenmechanik)
 für separable σ-Algebren, siehe Separable σ-Algebra